L'endoscheletro è una struttura anatomica rigida che offre sostegno agli organi interni e l'attacco ai muscoli. 

 Per l'endoscheletro degli Artropodi, vedi Endoscheletro (artropodi)
 Per l'endoscheletro degli Insetti, vedi Endoscheletro degli insetti
 Per l'endoscheletro degli Echinodermi, vedi Endoscheletro (echinodermi)
 Per l'endoscheletro delle Spugne, vedi Endoscheletro (spugne)
 Per lo scheletro dei Vertebrati, vedi Scheletro (anatomia)